St. Louis County er navnet på 2 counties i USA:

 St. Louis County, Missouri
 St. Louis County, Minnesota